Kafr Ajn – miejscowość w Palestynie, na Zachodni Brzegu, w okręgu Ramallah i Al-Bira
 Kafr Ajn – miejscowość w Syrii, w muhafazie Idlib